Dinastías arsácidas fueron:

la dinastía arsácida de Partia, establecida por el rey Arsaces y que gobernó el Imperio parto;
la dinastía arsácida de Armenia, emparentada con  la anterior.